Рабочий Посёлок или рабочий посёлок — значения

 Рабочий посёлок — тип населённого пункта с городским населением в России.
 Рабочий Посёлок — село в составе города Нальчик Кабардино-Балкарии.
 Рабочий Посёлок — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Рабочий Посёлок (Ленинградская область) 
 Первый рабочий посёлок — район в Иванове.
 Второй рабочий посёлок — район в Иванове.
 Посёлок Рабочий — район в городском округе город Волжский, Волгоградская область.

См. также 
 Рабочий Посёлок — железнодорожная станция Смоленского направления МЖД в Москве.
 Рабочий Посёлок — микрорайон Перми.
Рабочий Посёлок — исторический район в Западном административном округе Москвы.
 Рабочий посёлок — художественный двухсерийный фильм.